Васи́лий Фёдорович Салтыко́в:
 Салтыков, Василий Фёдорович (1672—1730) — московский генерал-губернатор.
 Салтыков, Василий Фёдорович (1675—1751) — генерал-аншеф, Санкт-Петербургский генерал-полицмейстер.